South Wales League 1892–93 var den tredje sæson i den walisiske fodboldliga South Wales League. Ligaen havde deltagelse af otte hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Cardiff FC, der sluttede på samme pointtal som Treharris FC, men som vandt ligaen ved at besejre Treharris FC med 4-2 i en omkamp om mesterskabet.

Resultater 

Omkamp om mesterskabet:
 Cardiff FC - Treharris FC 4-2

Kilder / eksterne henvisninger 
 Welsh Football Data Archive – South Wales League Tables 1891-92  
 Welsh Football Data Archive - South Wales League History

Noter 

Sæsoner i South Wales League
Fodbold i 1892
Fodbold i 1893